Okie from Muskogee est un album de Merle Haggard. 
Okie from Muskogee est une chanson de Merle Haggard.